Budeč est un toponyme qui peut désigner :

Budeč, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Budeč, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.
 Un site archéologique de la commune de Zákolany, dans le district de Kladno, en Bohême-Centrale : un des plus anciens centres du christianisme de Bohême et berceau des princes Prémyslides jusqu'au .

Homonymie de localités en  Tchéquie